Flash est un terme qui vient de l'anglais (anglicisme) et qui signifie littéralement « éclair ». On retrouve donc derrière ce mot une notion de rapidité, de lumière vive et d'intensité. Un flash lumineux peut être produit par une explosion, la foudre, ou d'autres phénomènes naturels.

Techniques 
 flash photographique, un dispositif technique fournissant une lumière instantanée ;
 feu à éclat, un type de dispositifs de signalisation.
 surface flash, mécanisme d’expansion très rapide d'une flamme sur un tissu.

Informatique 
 Adobe Flash (anciennement Macromedia Flash), qui trouve l'une de ses applications principales dans l'animation et l'interactivité des pages web via un format fermé de données d'animations vectorielles interactives ;
 Mémoire flash, un dispositif de stockage d'information utilisée dans les appareils électroniques ou informatiques ;
 Macromedia FlashPaper, logiciel conçu et publié par Macromedia.

Personnage 
 Flash, un super-héros de DC Comics que l'on retrouve dans les médias suivants :
 Flash Comics, la bande dessinée de 1940 ;
 The Flash, la bande dessinée de 1959 ;
 Flash, la série télévisée de 1990 ;
 The Flash, le jeu vidéo ;
 Flash, la série télévisée de 2014 ;
 The Flash, le film de 2022 ;
 .

Vocabulaire spécifique 
 Flash, un type de lancer en jonglerie ;
 Flash, une émission très courte (ex : flash d'informations) ;
 Flash, sentiment d’euphorie intense immédiatement provoqué par la prise d’héroïne ;
 Flash (tatouage), un motif de tatouage sur papier, reproduisible indéfiniment ;
 Papier Flash, un papier utilisé par les magiciens pour créer une combustion rapide ;
 Flash (Combustion - ), se dit d'une combustion ayant lieu de manière très rapide et très exothermique ;
 Flash, un type d'ascension en escalade ;
 Mémoire flash, mémoire non volatile et reprogrammable utilisée dans les clef USB, les disques SSD et le Microcontrôleurs ;
 Suppression flash, phénomène de perception visuelle.

Musique

Chanson 
 Flash, une chanson du groupe Queen sortie en 1980 ;
 Flash, une chanson de Stéphanie de Monaco sortie en 1986 ;
 Flash''', une chanson de l'album Vini pou du groupe antillais Kassav' (1987) ;
 Flash, une chanson de Green Velvet sortie en 1995 ;
 Flash, une chanson de Maëlle sortie en 2023.

 Album 
 Flash est le premier album du pianiste Michel Petrucciani ;
 Flash, un mini-album de la chanteuse Crystal Kay sorti en 2010 ;
 Flash, premier album homonyme du groupe formé par Peter Banks en 1971, après son départ du groupe Yes.

 Groupe 
 Flash Groupe rock formé par le premier guitariste de Yes, Peter Banks en 1971, qui a produit 3 albums jusqu'à dissolution en 1973.

 Roman 
 Flash ou le Grand Voyage, un roman de Charles Duchaussois.

 Télévision 
 Émission de télévision 
 Flash, une émission de télévision qui est une référence en matière artistique dans la culture québécoise ;
 Flash, une émission de télévision italienne avec Mike Bongiorno.

 Téléfilm 
 Flash, un film de télévision réalisé par Simon Wincer sorti en 1997.

 Autres 

 Flash de La Courneuve, un club français de football américain ;
 Flash Airlines, une ancienne compagnie aérienne privée égyptienne à bas coûts créée en 2000 qui a fermé ses portes en 2004 ;
 Flash, un ancien bimensuel français politique d'extrême droite (2008-2011) ;
 FLASH, peut également faire référence à la Faculté des Lettres, des Arts et des Sciences Humaines de Bamako au Mali ;
 Flash, un circuit de montagnes russes situé à Lewa Adventure à Xianyang en Chine ;
 Flash est une marque de chewing-gum au Maroc ;
 Flash, un véhicule de l'univers de .

 Flasher

 Flasher, une localité du comté de Morton dans le Dakota du Nord aux États-Unis ;
 Stan the Flasher, un film français réalisé par Serge Gainsbourg sorti en 1990 ;
 Se faire flasher est une expression française familière signifiant se faire prendre en photo lors d'un délit de vitesse par un radar automatique sur une route.

 Flashage 
 flashage demo, une technique qui a pour but de decrypter les chaines payantes (exemple : Canalsat) ;
 Flashage ou computer to film, une technique d'impression consistant à produire les films nécessaires à l'imprimeur pour réaliser la forme imprimante à partir d'un fichier numérique. L'appareil utilisé s'appelle une flasheuse ;
 Flashage de BIOS, une opération de modification du programme de la mémoire flash contenant le BIOS d'un ordinateur.

 Voir aussi 
 
 Flasche'' signifiant bouteille, en allemand.

Homonymie de titre